Kilchberg – wieś i gmina w Szwajcarii, w kantonie Zurych. Według danych z 2004 roku populacja liczyła 2,7 tys. mieszkańców.

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona

Miejscowości w Szwajcarii
Gminy w kantonie Zurych